Lengefeld ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Lengefeld, Ortsteil von Pockau-Lengefeld im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Lengefeld (Blankenhain), Ortsteil von Blankenhain im Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Lengefeld (Gera), Stadtteil der kreisfreien Stadt Gera, Thüringen
 Lengefeld (Korbach), Stadtteil von Korbach im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Lengefeld (Naumburg), Ortsteil von Naumburg (Saale) im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Lengefeld (Sangerhausen), Stadtteil von Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Lengefeld (Unstruttal), Ortsteil von Unstruttal im Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen

Lengefeld ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Christoph von Lengefeld (1715–1775),  deutscher Forstmeister, Pionier der Forstwissenschaft und Schwiegervater von Friedrich Schiller
 Caroline von Lengefeld (1763–1847), Schriftstellerin, Biographin von Friedrich Schiller; siehe: Caroline von Wolzogen, Schwester von:
 Cecilia Lengefeld (* 1940), schwedische Kunsthistorikerin
 Charlotte von Lengefeld (1766–1826), Ehefrau von Friedrich Schiller
 Christian August von Lengefeld (1728–1789), königlich preußischer Generalleutnant und Gouverneur der Festung Magdeburg 
 Friedrich Wilhelm von Lengefeld (1733–1806), preußischer Generalleutnant und General-Werbeinspekteur
 Louise von Lengefeld (1743–1823), Hofmeisterin am Hof von Schwarzburg-Rudolstadt und Schwiegermutter von Friedrich Schiller
 Selma von Lengefeld (1863–1934), Akademikerin und Frauenrechtlerin

Siehe auch:
 Lengfeld
 Lengfelden
 Lengenfeld